Kišerlovski ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Kišerlovski (* 1984), kroatischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer
 Robert Kišerlovski (* 1986), kroatischer Radrennfahrer